Пота́шка — село в Свердловской области, входящее в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположено в 32 км от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Поташкинского сельского совета. Главой села является Козулин Виктор Владимирович.

История 
Село основано около 1769 года. В 1795 году упоминается как «село Покровское, Поташки тож». В 1816 году в селе Поташинском жили 1004 человека. Территория основана выходцами из Златоустовской, Крестовоздвиженской, Торговижской и Суксунской волостей Красноуфимского уезда. Существует предание о том, что основателем села был башкир по имени Поташ, но эта версия подвергается сомнению и считается выдумкой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: село Поташка
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Поташка (село)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа